Locca kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Lucca, provinshuvudstad, Toscana, Provincia di Lucca, 
 Locca (ort i Italien), Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 

Robotskapade Italienförgreningar